Ройер (; ) — немецкая и нидерландская фамилия.

Известные носители 
 Ройер, Даниэль (род. 1990) — австрийский футболист.
 Ройер, Жан-Жюльен (род. 1981) — нидерландский теннисист.

См. также 
 Руайе — французская фамилия с тем же написанием ().